Sablatnig ist der Familienname folgender Personen:
 Apollonia Sablatnig (1900–1980), österreichische Erwachsenenbildnerin
 Berta Sablatnig (1925–2008), österreichische Hochspringerin
 Christian Sablatnig (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Josef Sablatnig (1886–1946), österreichischer Pionier der Luftfahrt, des Flugzeugbaues und Luftverkehrs 

Siehe auch:
 Sablatnigsee